Осере́н-Риваре́т () — коммуна во Франции, находится в регионе Аквитания. Департамент — Атлантические Пиренеи. Входит в состав кантона Пеи-де-Бидаш, Амикюз и Остибар. Округ коммуны — Байонна.

Код INSEE коммуны — 64435.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 660 км к юго-западу от Парижа, в 165 км южнее Бордо, в 50 км к западу от По.

По территории коммуны протекает река .

Климат 
Климат тёплый океанический. Зима мягкая, средняя температура января — от +5°С до +13°С, температуры ниже −10 °C бывают редко. Снег выпадает около 15 дней в году с ноября по апрель. Максимальная температура летом порядка 20-30 °C, выше 35 °C бывает очень редко. Количество осадков высокое, порядка 1100 мм в год. Характерна безветренная погода, сильные ветры очень редки.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 234 человека.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 137 человек трудоспособного возраста (15-64 лет) 113 были экономически активными, 24 — неактивными (показатель активности — 82,5 %, в 1999 году было 76,1 %). Из 113 активных жителей работали 100 человек (48 мужчин и 52 женщины), безработных было 13 (6 мужчин и 7 женщин). Среди 24 неактивных 9 человек были учениками или студентами, 11 — пенсионерами, 4 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Св. Марии Магдалины (1857 год)

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Атлантические Пиренеи